Termenul „Ravensburg” se poate referi la:

Ravensburg in Baden-Württemberg
Ravensburg (district)
Regiune viticolă de lângă Thüngersheim, Franța
Cetatea Ravensburg (Sulzfeld), Sulzfeld (Baden) in Baden-Württemberg